Мандрия може да се отнася за:

 Мандрия – село в Кипър, окръг Лимасол
 Мандрия – село в Кипър, окръг Пафос